Bongmyeong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Bongmyeong-dong, Cheonan, stadsdel, 
 Bongmyeong-dong, Cheongju, stadsdel,